Maurmann ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Maurmann (1864–1937), deutscher Bibliothekar und Sprachforscher
 Oliver Maurmann (1967–2020), Schweizer Musiker, siehe Olifr M. Guz 
 Walther Maurmann (1901–?), deutscher Manager

Siehe auch:

 Mauermann